Василий Фадеевич Кирей (1 января 1879, Батурин — 5 июня 1942, Прага) — русский военный, генерал-майор. Генерал-хорунжий Армии Украинской Народной республики. Брат Ивана Кирея, полковника Русской армии и старшины Армии УНР.

Биография 
Василий Кирей родился в Батурине в 1879 году. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, затем, 1901 году — Константиновское артиллерийское училище, после окончания которого служил в 42-й артиллерийской бригаде.

В 1904 году переведен в 3-й гвардейский скорострельный артиллерийский дивизион. В 1906 году зачислен сверхштатным слушателем в Михайловскую артиллерийскую академию, по окончании которой 17 мая 1909 года произведён в капитаны. В 1910 году — капитан в 33-й артиллерийской бригаде.

Первую мировую войну начал в должности командира батареи. В 1916 году произведён в полковники. Награждён Георгиевским оружием — за артиллерийскую подготовку во время Брусиловского наступления. Исполняя обязанности командира 6-й полевой тяжелой артиллерийской бригадой, 20 июня 1917 года произведен в генерал-майоры «за отличие в делах против неприятеля» и утвержден в занимаемой должности.

7 июля 1917 года назначен исправляющим должность инспектора артиллерии 41-го армейского корпуса, за артиллерийскую подготовку во время июньского наступления 31 июля 1917 года награждён орденом Святого Георгия.

9 сентября 1917 г. назначен командующим 23-м армейским корпусом Румынского фронта.

В украинской армии с сентября 1917 года. Служил начальником артиллерии Гайдамацкого коша Слободской Украины. Был начальником штаба обороны Киева в январе 1918 года.

В период Украинской Державы входил в состав Генерального штаба, был членом комиссии по созданию войсковых школ и академий, инспектором артиллерии 40-го корпуса.

Власти Директории не признал и перешёл в Добровольческую армию генерала Деникина на должность начальника артиллерийского снабжения. До 8 ноября 1918 года — начальник артиллерии Дроздовской дивизии. В Русской армии генерала Врангеля — начальник Военно-технического управления и референт Врангеля по «украинским делам».

С сентября 1920 года в эмиграции. После недолгого пребывания в Югославии поступил на службу в Чехословацкую армию. Последняя должность — начальник 11-й артиллерийской дивизии в военном округе Кошице (восточная Словакия). С первого сентября 1938 года — в отставке. Скончался в Праге в 1942 году. Похоронен в Праге на Ольшанском кладбище.

Сочинения 
 Артиллерия атаки и обороны. Выводы из применения артиллерии на русском фронте в 1914—1917 гг. М. 1926.

Источники 

 Кирей Василь Фадейович // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка — Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2007. — 528 с.: іл. 978-966-00-0692-8 стр. 290
 Василий Фадеевич Кирей
 
 Три артиллерийских авторитета русской императорской армии // Битва Гвардий

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Генерал-хорунжие (УНР)
Дроздовцы
Военные Чехословакии
Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Гражданская война на Украине
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Похороненные на Ольшанском кладбище
Родившиеся в Конотопском уезде
Артиллеристы Российской империи